Амедей II (; ок. 1050 — ) — пятый граф Савойи и Морьена (с 1078 года).

Сын Оттона I и его жены Аделаиды Сузской. Вступил на трон после смерти своего старшего брата Пьера I, не оставившего сыновей.

Биография 
Как и его брат, Амедей II находился под большим влиянием матери, которая была очень властной женщиной.

Во время поездки Генриха IV в Каноссу (1077) на поклонение к папе Григорию VII Амедей и Пётр Савойские и их мать Аделаида обеспечили императору (своему родственнику) беспрепятственный проход через Мон-Сенис. Это дало им осознание всей выгоды географического положения Савойи: между Францией и Италией.

В своей внутренней политике Амедей II придерживался принципа: поддерживать пьемонтцев против савойцев, и савойцев против пьемонтцев.

Амедей II даровал много привилегий церкви, в частности — орденам бенедиктинцев и августинцев, и жертвовал земли монастырям.

Брак и дети 
В 1065 году Амедей II женился на Жанне — дочери графа Герольда Женевского. Дети:
 Умберт II, граф Савойи и Морьена
 Констанция, жена маркиза Оттона II Монферратского
 Аделаида (ум. 1090), жена Манассе V, сеньора де Колиньи
 Оксилия, с ок. 1080 жена Умберта II, сира де Божё.

Ссылки 
 http://www.savoie-archives.fr/archives73/dossiers_sabaudia/maisondesavoie/05-amedee2.php  
 Amédée II André Palluel-Guillard La Maison de Savoie  ". Site des Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie — Sabaudia.org.

правители Европы XI века